Cet article présente les résultats détaillés du Simple messieurs de l’édition 1931 des Internationaux de France de tennis qui s'est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Jean Borotra||align=center|Victoire|| Christian Boussus (3)
|-
|2|| George Lott ||align=center|1/4 de finale|| Patrick Hughes (10)
|-
|3|| Christian Boussus||align=center|Finale|| Jean Borotra (1)
|-
|4|| Bunny Austin|| (1/16)|| Martin Zander 
|-
|5|| John Van Ryn ||align=center|1/4 de finale|| Jiro Sato 
|-
|6|| Fred Perry||align=center|1/8 de finale|| Giorgio De Stefani (11)
|-
|7|| Vernon Kirby||align=center|1/8 de finale|| Patrick Hughes (10)
|-
|8|| George Lyttleton-Rogers|| (1/16)|| Jean Lesueur
|}

|-
|9|| Louis Raymond|| (1/16)|| Benny Berthet 
|-
|10|| Patrick Hughes||align=center|1/2 de finale|| Christian Boussus (3)
|-
|11|| Giorgio De Stefani||align=center|1/4 de finale|| Christian Boussus (3)
|-
|12|| Roderich Menzel||1/8 de finale|| John Van Ryn (5)
|-
|13|| Hyotare Sato||align=center|1/8 de finale|| Christian Boussus (3)
|-
|14|| Béla von Kehrling||align=center| (1/16)|| Hyotare Sato (13)
|-
|15|| Emmanuel Du Plaix||align=center| (1/16)|| Gottfried von Cramm
|-
|16|| Herman von Artens||align=center| 1/8 de finale|| Jean Borotra (1)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau 
à compléter

Bas du tableau 
à compléter

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1931
France Simple messieurs
Sport en France en 1931
Mai 1931
Juin 1931